Place du Canada, située dans le  de Paris.
 Place du Canada, un square urbain situé au centre-ville de Montréal.
 Place du Canada, un immeuble de bureaux de 24 étages situé sur le précédent square et portant l'adresse 1010 rue de la Gauchetière.

Canada